Борис Іванов (1947) — радянський хокеїст, нападник.

Біографічні відомості 
Вихованець горківської хокейної школи. Виступав за команди «Торпедо» (Горький) і «Сокіл» (Київ). У вищій лізі СРСР провів 144 матчі (18 голів), у першій лізі — 295 (102).

Статистика

Посилання 
 

Хокеїсти «Торпедо» (Нижній Новгород)
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
Радянські хокеїсти